Plataforma por Madrid, partit polític d'Espanya
 Pxm també és l'abreviatura de la piroxmangita, mineral de la classe dels silicats
 pxm també és el codi ISO 639-3 del mixe de Quetzaltepec, llengua mixe del sud de Mèxic